Antoine Amsellem (1981-), un joueur français de hockey sur glace ;
 Benjamin Amsellem (1982-), un joueur français de volley-ball ;
 Charley Amsellem (1986-), un joueur français de volley-ball ;
 Jean-Jacques Amsellem (1957-), un réalisateur de télévision français ;
 Rebecca Amsellem (1988-), une activiste féministe franco-canadienne.

Patronyme séfarade